Cálipo, em grego Κάλλιπος, pode ser referir a:

Personagens históricos 
 Cálipo, tirano de Siracusa. Era discípulo de Platão, e foi para Siracusa com Dião, conspirou contra ele e o assassinou, tomando o poder, que exerceu por treze meses. Foi morto por seus amigos, segundo dizem, com a mesma espada com que ele havia assassinado Dião.
 Cálipo, atleta olímpico de Atenas nos jogos olímpicos de 332 a.C. Corrompeu os rivais no pentatlo para vencer, e teve que pagar uma multa quando a fraude foi descoberta.
 Cálipo, filho de Moerocles, comandante ateniense que defendeu as Termópilas durante as invasões gaulesas da Grécia (279 a.C.)
 Cálipo, almirante de Perseu da Macedónia, enviado pelo rei em 168 a.C. para proteger o transporte de provisões que vinham do Egeu.

Escritores 
 Cálipo, poeta cômico citado por Ateneu como autor de uma comédia chamada Pannychis. Possivelmente idêntico a Hiparco.
 Cálipo de Atenas, escritor mencionado por Aristóteles.
 Cálipo, filósofo estoico de Corinto, discípulo de Zenão.
 Cálipo, cognominado Petaneus, mencionado por Diógenes Laércio como uma das testemunhas do testamento de Teofrasto.

Astrônomo 
 Cálipo de Cízico, astrônomo, discípulo de Eudoxo, inventor do ciclo de setenta e seis anos chamado ciclo calíptico para sincronizar o ano trópico com o mês sinódico.

Desambiguação